Palešnik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 547 stanovnika te 170 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Slavko Kolar – književnik (1891. – 1963.)
 Josip Zeman – kipar (1927.)
 Zdravko Žarković – zagonetač (1945.)

Šport 
 NK Lasta, nogometni klub

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Hercegovac